Caroline Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Caroline Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland
 Caroline Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory
 Caroline Creek (Hann River), Nebenfluss des Hann River (Fitzroy River) in Western Australia